

Nom 
Dion peut faire référence à :
 Dion Cassius, écrivain romain de langue grecque ( de notre ère) ;
 Dion de Pruse, surnommé « Dion Chrysostome », sophiste du  ;
 Dion de Syracuse, disciple de Platon et tyran de Syracuse (Sicile).

Patronyme 

 Adhémar Dion (1923-2003), père de Céline Dion et Claudette Dion;
 Alain Dion (1957-), auteur-compositeur-interprète français ;
 André Dion (1921-2016), ornithologue canadien ;
 Céline Dion (1968-), chanteuse québécoise, sœur de Claudette Dion ;
 Claudette Dion (1948-), chanteuse québécoise, sœur de Céline Dion ;
 Cyril Dion (1978-), poète, écrivain, militant et réalisateur français ;
  ;
 Jean Dion (1949-), journaliste québécois ;
 Jeannine Dion-Guérin (née en 1933), femme de lettres, poète, comédienne, conférencière, animatrice de radio française ;
 Famille de Dion, ancienne famille belge;
 Adolphe de Dion (1823-1909), archéologue français ;
 Henri de Dion (1828-1878), ingénieur et directeur du conservatoire des Arts et Métiers ;
 Jules-Albert de Dion (1856-1946), fondateur de la marque de véhicules à moteur De Dion-Bouton, coureur automobile ;
 Léa Clermont-Dion (1991-), féministe québécoise ;
 Léandre Dion (1937-2022), apiculteur et homme politique québécois ;
 Léon Dion (1922-1997), politologue québécois, père de Stéphane Dion ;
 Léopold Dion (1920-1972), criminel sexuel et tueur en série québécois ; 
 Lise Dion (1955-), humoriste québécoise ;
 Marie-Soleil Dion (1984-), une actrice québécoise de télévision ;
 Michel Dion (1954-), ancien gardien de but de hockey sur glace québécois ;
 Myriam Dion (1989-), artiste visuelle québécoise ;
 Olivier Dion (1991-), chanteur québécois ;
 Renaud Dion (1978-), coureur cycliste français ;
 Roger Dion (1896-1981), historien, géographe, professeur au Collège de France ;
 Stéphane Dion (1955-), homme politique canadien, fils de Léon Dion ;
 Thérèse Dion (1927-2020), mère de Céline Dion et Claudette Dion.

Prénom 

 Dion (Dion  DiMucci), chanteur italo-américain célèbre dans les années 1960 ;
 Dion Dawson, chanteur américain de R'n'B.

Toponymes 

 Dion, cité de Macédoine ;
 Dion, ville antique à l'est du lac de Tibériade dans l'actuelle Jordanie, membre de la Décapole ;
 Dion, section de la ville wallonne de Beauraing en Belgique ;
 Dion-Valmont, section de la commune wallonne de Chaumont-Gistoux en Belgique ;
 Rivière Dion, affluent de la rivière Nicolet Sud-Ouest dont la confluence est dans Saint-Georges-de-Windsor, dans la MRC Les Sources, en Estrie, au Québec, au Canada.

Autres 

 De Dion-Bouton, marque française de véhicules à moteur

Patronyme français
Patronyme québécois